10838 Lebon – asteroide della fascia principale
 Philippe Lebon – inventore francese

Pagine correlate

Le Bon